Радогощь— западнославянский бог, сын Сварога. См.также Радегаст.

Топонимы 
 Радогощь (Радогощ, Радогост, Радощ) — древнее название города (ныне пгт) Погар — райцентра Брянской области, применявшееся до 1 половины XVII века.
 Радогощь — село в Комаричском районе Брянской области.
 Радогощь — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.

См. также 
 Радогощ — музей в Погаре.
 Радогоща

Примечания